Aguas Calientes (« Eaux chaudes » en espagnol) est un toponyme utilisé dans plusieurs pays hispanophones.

Argentine 
 Aguas Calientes, municipalité argentine située dans le département d'El Carmen, province de Jujuy.

Chili 
 Aguas Calientes, volcan de la cordillère des Andes.

Guatemala 
 San Antonio Aguas Calientes, ville du département de Sacatepéquez.

Pérou 
 Aguas Calientes, village le plus proche du Machu Picchu.

Venezuela 
 Aguas Calientes, une des deux paroisses civiles de la municipalité de Diego Ibarra, dans l'État de Carabobo.
 Aguas Calientes est la capitale de la paroisse civile de Nueva Arcadia de la municipalité de Pedro María Ureña dans l'État de Táchira.